Orange County har flere betydninger:

Amter (countys) i USA:
 Orange County, Californien – den folkerigeste og bedst kendte "Orange County" (amt) i USA.
 Orange County, Florida –
 Orange County, Indiana –
 Orange County, New York –
 Orange County, North Carolina –
 Orange County, Texas –
 Orange County, Vermont –
 Orange County, Virginia –

Andet:
 Orange County, Kina – er en amerikansk-inspireret forstad til Beijing.
 Orange County (tv-serie) – er det danske navn for den amerikanske tv-serie The O.C., der foregår i Orange County, Californien.
 Orange County (film) – film fra 2002, foregår i Orange County, California medvirkende bl.a. Colin Hanks og Jack Black.